Kramer steht für
 einen Familiennamen, siehe Kramer (Familienname)
 norddeutsche, veraltete Bezeichnung für Händler
 eine Figur aus der US-Sitcom „Seinfeld“, siehe Cosmo Kramer
 eine deutsche Fernsehserie, siehe Die Kramer

 Kramer (Unternehmen), deutscher Nutzfahrzeughersteller
 Kramer (Gitarrenbauer), US-amerikanischer Gitarrenhersteller
 eine Auskunftei, siehe Auskunftei Henri Kramer
 einen Verlag, siehe Karin Kramer Verlag
 einen Verlag, siehe Verlag Waldemar Kramer
 einen Berg im Ammergebirge bei Garmisch-Partenkirchen, siehe Kramerspitz
 eine Insel im westantarktischen Marshall-Archipel, siehe Kramer Island
 zwei Klippenfelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel, siehe Kramer Rocks

Orte

in Deutschland:
 Kramer (Ochsenhausen), Ortsteil der Stadt Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

in den Vereinigten Staaten:
 Kramer (Georgia)
 Kramer (Indiana)
 Kramer (Kansas)
 Kramer (Nebraska)
 Kramer (North Dakota)

Siehe auch:
 Cramer
 Gramer
 Krahmer
 Krämer
 Kramers
 Krammer